Орло́в Дми́трий Васи́льевич (род. 21 апреля 1938, Иваново — 10 октября 2002, Пущино) — российский учёный, доктор технических наук (1977), лауреат премии Правительства РФ (2001).

Биография 
Родился 21 апреля 1938 г. в семье известных педагогов в г. Иваново.

В 1955 г. поступил и в 1960 г. с отличием окончил Ивановский энергетический институт по специальности «Электрические машины и аппараты», по окончании которого был приглашен на кафедру электрических машин и аппаратов (ЭМА) на должность ассистента с целью организации подготовки инженеров по специальности «Электрические аппараты».

Работая ассистентом, самостоятельно нашел и решил актуальную научную задачу по исследованию электромагнитных реле времени.

В 1962 г. он поступил в целевую аспирантуру при кафедре электрических аппаратов Московского энергетического института, на которой успешно защитил кандидатскую диссертацию в 1965 г. Результаты исследований легли в основу его монографии «Электромагниты с замедлением», выпущенной в издательстве «Энергия».

Пребывая в аспирантуре, Дмитрий Васильевич активно участвовал в работе научных семинаров маститых ученых и проникся научными проблемами, стоящими перед электромеханикой на рубеже 1960-70-х гг. при освоении космоса.

В 1965 г. он вернулся в ИЭИ и активно участвовал в совершенствовании подготовки инженеров по специальности «Электрические аппараты», внедряя в учебный процесс новые курсы и лабораторные работы. В 1966 г. Орлов заключил контракт на должность доцента кафедры ЭМА.

С 1965 г. по его инициативе и под его руководством начались работы по созданию герметизирующих устройств для космических аппаратов. Для решения данной проблемы Д. В. Орлов предложил использовать жидкий металл — галлий. Организованным им научным коллективом, основную часть которого составляли талантливые выпускники, студенты и аспиранты кафедры, выполнен комплекс научно-исследовательских работ по созданию индукционных жидкометаллических уплотнений. Данный тип уплотнений был использован для стендовых испытаний подшипниковых узлов колес советских луноходов «Луноход-1» и «Луноход-2».

Поиск более эффективного метода решения проблемы герметизации привел научную группу Д. В. Орлова в 1970 г. к идее использования в этих целях магнитных жидкостей. В ИЭИ того времени в данном научном направлении работал коллектив, в который входили сотрудники научно-исследовательского сектора, преподаватели кафедр химии, физики, высшей математики, технологии машиностроения, техники высоких напряжений и, конечно, электрических машин. В связи с перспективой использования магнитожидкостных устройств в космосе по решению правительства СССР в 1980 г. при ИЭИ были образованы Проблемная научно-исследовательская лаборатория прикладной феррогидродинамики и Специальное конструкторско-технологическое бюро «Полюс» — первые в СССР организации, специализировавшиеся на изучении магнитных жидкостей. Научным руководителем лаборатории и директором СКТБ вполне логично был назначен Д. В. Орлов.

В 1972-77 годах Дмитрий Васильевич — заведующий кафедрой ЭМА. В 1977 г. защитил докторскую диссертацию. В 1980 г. его утвердили в ученом звании профессора и чуть позже — избрали заведующим кафедрой техники высоких напряжений. По итогам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по важнейшей тематике в 1985 г. коллектив СКТБ «Полюс» награждён Почетной грамотой Минвуза РСФСР, а его директор Д. В. Орлов — орденом «Знак Почета», золотой медалью ВДНХ СССР.

В 1986 г. началась новая страница в жизни этого замечательного ученого. Дмитрий Васильевич переехал в Москву, где работал ведущим научным сотрудником Института машиноведения АН СССР, руководил филиалом кафедры Института приборостроения в биологическом центре АН СССР в г. Пущино, но при этом продолжал активно сотрудничать с ИГЭУ.

Труды 
Результаты его исследований опубликованы в 257 научных трудах, в том числе в 2 монографиях. Он является автором более 100 изобретений, руководитель более 10 кандидатских и докторских диссертаций.

Ссылки 
 Ивановский государственный энергетический университет: Орлов Дмитрий Васильевич
 Ивановский энергетический институт
 Издательский центр «Энергия» (ИАЦ «Энергия»)
 Луноход-1
 Луноход-2
 Ферромагнитная жидкость
 Институт машиноведения имени А. А. Благонравова РАН